Senger ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Senger (1860–1935), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Bamberg
 Adrian Arthur Senger (1926–2016), deutscher Maler und Grafiker

 Doris Senger (* 1959), deutsche Politikerin (AfD), MdL Baden-Württemberg
 Elly Senger-Weiss (* 1974), österreichische Filmproduzentin und Regisseurin
 Ferdinand von Senger und Etterlin (1923–1987), deutscher General
 Fridolin von Senger und Etterlin (1891–1963), deutscher General der Panzertruppe
 Friedrich Senger (1886–1936), deutscher Gewerkschafter und Widerstandskämpfer
 Gerti Senger (* 1942), österreichische Psychologin
 Günther Senger (1903–???), deutscher Politiker (NSDAP)
 Harro von Senger (* 1944), Schweizer Jurist und Sinologe
 Heidi Senger-Weiss (* 1941), österreichische Logistikunternehmerin
 Hugo de Senger (1835–1892), deutscher Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Jochen Senger (1929–2016), deutscher Maler
 Kathrin Senger-Schäfer (* 1962), deutsche Politikerin (Die Linke), MdB
 Klaus Senger (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Ludwig von Senger (1873–1937), deutscher Maler
 Marvin Senger (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Otto von Senger (1816) (1816–1884), badischer Oberamtmann
 Otto von Senger (1858) (1858–1927), badischer Oberamtmann
 Rainer Senger, deutscher Offizier und Behördenleiter
 Richard Senger (1897–1973), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Nordhausen 
 Roland Senger (* 1979/1980), deutscher Basketballtrainer
 Rose Senger (1869–1945?), eröffnete 1903 eine der ersten Praxen für Frauen- und Kinderheilkunde sowie Geburtshilfe ...
 Ulrich Senger (1900–1973), deutscher Ingenieur
 Valentin Senger (1918–1997), deutscher Schriftsteller
 Viktor Senger (1870–1942), deutscher Schauspieler
 Werner Senger, deutscher Handballspieler (aktiv in den 1960er/70er Jahren)
 Wolfgang Senger (1925–2009), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Sänger
 Unternehmensgruppe Senger